een berg in Oost-Jeruzalem, ook wel bekend onder de naam Tempelberg
 een computerspel, zie Moria (computerspel)
 een plaats in de wereld van Tolkien, zie Moria (Midden-aarde)
 een uitgeverij, zie Moria (uitgeverij)
 een stichting in Nijmegen die ex-gedetineerde jongemannen begeleidt, zie Stichting Moria
 een begrip in de psychologie dat duidt: stompzinnig lachen om iets wat niet grappig is
 de godin van de Zotheid in het bekende humanistische werk van Erasmus de Lof der Zotheid
 een slakkengeslacht, zie Moria (slak)
 een vluchtelingenkamp vlak bij Mytilini op het Griekse eiland Lesbos, zie Moria (vluchtelingenkamp)

Zie ook 
 Mount Moriah, de naam van verschillende plaatsen en bergen in Noord-Amerika
 Mount Moriah Cemetery, een begraafplaats in Deadwood, South Dakota